Nordsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nordsjötjärnet, Värmland, sjö i Kils kommun,  (13,8 ha)
Nordsjötjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Nordsjötjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn